Biow ist der Familienname folgender Personen:
 Hermann Biow (1804–1850), deutscher Daguerreotypist
 Jenny Bossard-Biow (* 1813), deutsche Fotografin
 Raphael Biow (1771–1836), deutscher Landschafts-, Dekorations- und Synagogenmaler